Heerd, benaming voor een boerderij in Groningen

Personen 

 Van Heerden (familienaam)
 Alan Van Heerden (1953–2009), Zuid-Afrikaans wielrenner
 Anna Petronella van Heerden (1887 – 1975), Zuid-Afrikaans medicus en activiste
 Auret van Heerden, activist voor werknemersrechten, hoofd van de Fair Labor Association
 Chris van Heerden (1987), Zuid-Afrikaans bokser
 Christoff Van Heerden (1985), Zuid-Afrikaans wielrenner
Cornelius van Heerden (geboren voor 1910, overleden 1930 of 1931), Zuid-Afrikaans massamoordenaar 
 Elrio van Heerden (1983), Zuid-Afrikaans voetballer
 Etienne van Heerden (1954), Zuid-Afrikaans schrijver en redacteur
 Harriet van Heerden (1943), Zambiaans badmintonner
 Jaap van Heerden (1940), Nederlands wetenschapsfilosoof, columnist en hoogleraar psychologie
 Jacques van Heerden (1941), Zuid-Afrikaans zoöloog, creationist en auteur
 Jos van Heerden (1958), Nederlands diskjockey
 Juan van Heerden (1986-2012), Zuid – Afrikaans wielrenner
 Mariette Van Heerden (1952), Zimbabwaans atlete
 Piet van Heerden (1924 – 1996), Nederlands beeldend kunstenaar
 Pieter Jacobus van Heerden (1885 – 1962), Nederlands fotograaf

Zie ook 

 Heerde doorverwijspagina